Lucé kan syfta på:
 Lucé, Eure-et-Loir
 Lucé, Orne